{{Кинематографист
|имя                  = Франсин Йорк
|оригинал имени       = 
|изображение          = Francine York 1968.JPG
|описание изображения = В сериале  (1968)
|имя при рождении     = Франсин ЕрихFrancine Yerich
|профессия            = , модель, 
|годы активности      = 1959—2017
}}
Франси́н Йорк (; ) — американская фотомодель, , актриса кино и телевидения.

 Биография 
Франсин Ерих (настоящее имя актрисы) родилась 26 августа 1936 года в шахтёрском городке Орора (штат Миннесота, США). Её отца звали Фрэнк, мать — Софи. У Франсин была младшая сестра по имени Динн. В 1941 году Франсин с семьёй переехала в крупный город Кливленд (штат Огайо), где девочка начала писать короткие рассказы и заинтересовалась актёрским искусством. В девять лет Франсин впервые сыграла роль в школьном театре, после чего твёрдо решила стать актрисой. В 1948 году Франсин с семьёй пришлось вернуться в Орору, но и там девочка продолжила интересоваться театром: она писала сценарии, продюсировала, режиссировала и играла главные роли в школьных постановках, на которые приходил посмотреть весь город (согласно переписи 1950 года в Ороре проживал 1371 человек), оплачивая по пять центов за билет.

В 1953 году Франсин поступила в старшую школу Ороры и стала изучать журналистику, попутно занимая должность редактора школьной газеты и участвуя с огромным успехом во всех местных театральных конкурсах. Была мажореткой в  ; активной участницей клуба , где выиграла несколько наград за кулинарное искусство.

В 17 лет Франсин стала победительницей местного конкурса красоты «Мисс Эвлет» и стала кандидаткой на участие в конкурсе «Мисс Миннесота» (рост девушки был 173 см, у неё была стройная фигура и платиновые волосы). Девушка отправилась в Миннеаполис, где заняла второе место в этом состязании, осталась в мегаполисе и стала моделью для фирмы по производству свитеров и спортивной одежды. У неё начались поездки по США. В Сан-Франциско она окончила курсы моделей, после чего стала лицом нескольких крупных торговых сетей, в том числе Macy’s. Участвовала в конкурсе красоты «Мисс Сан-Франциско», где также заняла второе место.

После этого конкурса Франсин устроилась  в ночной клуб «Бимбо» в Сан-Франциско. Его хозяйка, Мэри Мид Френч, помогла девушке попасть в Голливуд, сведя с надёжным кино-агентом. В ожидании приглашения на кино-пробы, Франсин также работала шоугёл в ночном клубе «Мулен Руж» на бульваре Сансет неподалёку от «фабрики грёз». Там она была настолько востребована, что давала по три представления за ночь, семь дней в неделю на протяжении полугода. Вскоре девушка устала от такой жизни, оставила профессию шоугёл и стала брать уроки актёрского мастерства у известного актёра и режиссёра Джеффа Кори (1914—2002).

Впервые на телеэкране Франсин (сменившая неблагозвучную фамилию Ерих на чисто англосаксонскую Йорк) появилась в сериале Rescue 8 в 1959 году. С 1961 года начала сниматься в кинофильмах. Всего за 58 лет кино-карьеры (1959—2017) она появилась в 127 фильмах и сериалах, в том числе в восьми случаях без указания в титрах и в одном короткометражном фильме. Амплуа — статная сексуальная злодейка. Вообще, Йорк играла преимущественно второстепенные роли в малоизвестных фильмах, а во множестве сериалов появлялась в 1—2 эпизодах.

Помимо этого, Йорк работала инструктором по фитнесу и правильному питанию, а также была хорошим поваром, неоднократно демонстрируя свои способности в соответствующих телешоу. Её советы по тренировкам, питанию, рецепты блюд неоднократно печатались в крупных журналах о здоровье.

Франсин Йорк никогда не была замужем и у неё не было детей. Об отсутствии у неё мужа она говорила так: «Как и Золушка, я всегда хотела выйти замуж за прекрасного принца… но не выпускают хрустальные туфельки десятого размера!»

80-летняя Франсин Йорк скончалась 6 января 2017 года в районе Ван-Найс (Лос-Анджелес, Калифорния) от рака, не успев окончить почти готовую автобиографиюDoll Squad actress Francine York passes away aged 80 after battle with cancer   на сайте dailymail.co.uk, 7 января 2017. Похоронена на кладбище «Голливуд навсегда».

 Избранная фильмография 

 Широкий экран 
В титрах указана
 1962 —  / It's Only Money — сексуальная девушка
 1964 — Сказки на ночь / Bedtime Story — Джина
 1965 —  / Mutiny in Outer Space — капитан Стивенс
 1965 —  / The Family Jewels — стюардесса
 1970 —  / Cannon for Cordoba — София
 1973 —  / The Doll Squad — Сабрина Кинкейд
 1983 —  / Cracking Up — Мари Дю Буа
 1999 —  / The Big Tease — элегантная женщина
 2000 — Семьянин / The Family Man — Лоррейн
В титрах не указана
 1961 —  / The Right Approach — секретарша
 1962 —  / The Interns — Верна
 1963 — Чокнутый профессор / The Nutty Professor — студентка колледжа
 1964 —  / The Disorderly Orderly — медсестра
 1965 — Пощекочи меня / Tickle Me — Милдред

 Телевидение 
 1961 —  / Route 66 — заказчица (в эпизоде Sleep on Four Pillows, в титрах не указана)
 1963 —  / 77 Sunset Strip — Мелба Маршалл (в эпизоде Falling Stars)
 1963 —  / The Untouchables — Меган Моррис (в эпизоде The Butcher's Boy)
 1963 —  / Dr. Kildare — медсестра (в эпизоде The Pack Rat and the Prima Donna)
 1964 —  / My Favorite Martian — медсестра Норма (в эпизоде Uncle Martin's Wisdom Tooth)
 1964 —  / Bob Hope Presents the Chrysler Theatre — актриса / модель (в 3 эпизодах)
 1964 —  / Hazel — Моника Йейтс (в эпизоде Mind Your Own Business)
 1964—1965 —  / Burke's Law — разные роли (в 5 эпизодах)
 1964—1965 — Дни в Долине Смерти / Death Valley Days — Лилли Лэнгтри / Эвелин (в 2 эпизодах)
 1965—1966 — Перри Мейсон / Perry Mason — разные роли (в 2 эпизодах)
 1966 — Бэтмен / Batman — Лидия Лимпет (в 2 эпизодах)
 1966 —  / Gomer Pyle: USMC — Элис Борден (в эпизоде Marry Me, Marry Me)
 1966 —  / Curse of the Swamp Creature — Пэт Трент
 1967 —  / The Red Skelton Show — разные роли (в 2 эпизодах)
 1967 —  / Lost in Space — Ниолани (в эпизоде The Colonists)
 1968 —  / It Takes a Thief — мисс Аманда Эгнью (в 3 эпизодах)
 1968 —  / The Name of the Game — Аннетт Роджерс (в эпизоде Collectors' Edition)
 1968 — Зелёные просторы / Green Acres — Терри Харпер (в эпизоде The Agricultural Student)
 1968 —  / The Wild Wild West — доктор Сара Гибсон (в эпизоде The Night of the Pelican)
 1968—1969 —  / Ironside — разные роли (в 2 эпизодах)
 1969 — ФБР / The F.B.I. — Лиз Энн Кобер (в эпизоде The Cober List)
 1969 —  / I Dream of Jeannie — девушка на вечеринке (в эпизоде Jeannie and the Bachelor Party)
 1969 —  / The Courtship of Eddie's Father — Кейт Лэндис (в эпизоде Who Pulled the Blues Right Out of the Horn)
 1969, 1972 —  / Love, American Style — разные роли (в 3 эпизодах)
 1970 —  / Land of the Giants — доктор Норт (в эпизоде Doomsday)
 1970 —  / Family Affair — Шерри (в эпизоде The Boys Against the Girls)
 1971 —  / The Odd Couple — Шэрон (в эпизоде They Use Horse Radish, Don't They)
 1971 —  / Mannix — разные роли (в 2 эпизодах)
 1971 — Моя жена меня приворожила / Bewitched — Венера (в эпизоде Bewitched, Bothered and Baldoni)
 1971—1972 —  / Adam-12 — разные роли (в 2 эпизодах)
 1972 —  / Emergency! — Бетти Ремсон (в эпизоде Crash)
 1972 — Миссия невыполнима / Mission: Impossible — официантка (в эпизоде Break!)
 1973 —  / Police Story — Фэй (в эпизоде Dangerous Games)
 1974 —  / Kojak — Линда (в эпизоде Slay Ride)
 1974, 1976—1977 — Улицы Сан-Франциско / The Streets of San Francisco — разные роли (в 3 эпизодах)
 1975 — Коломбо / Columbo — сержант Лефтковиц (в эпизоде Forgotten Lady)
 1975 —  / Barbary Coast — Брэнди (в 2 эпизодах)
 1975—1976 —  / Petrocelli — разные роли (в 2 эпизодах)
 1976 —  / Time Travelers — доктор Хелен Сандерс
 1976 —  / Flood! — Дейзи Кемпел
 1978 — Дни нашей жизни / Days of Our Lives — Лоррейн Фарр Темпл (в 26 эпизодах)
 1979 —  / Jason of Star Command — Королева Медуза (в 3 эпизодах)
 1982 — Главный госпиталь / General Hospital — Тельма (в эпизоде #1.4821)
 1983 —  / The Night the Bridge Fell Down — Эллен
 1985 — Берренджеры / Berrenger's — Хелен (в эпизоде Overture)
 1985 —  / Riptide — Энн Фиск (в эпизоде Harmony and Grits)
 1986 —  / Brothers — Мэри Джейн Хикки (в эпизоде Iceman)
 1987 —  / Mama's Family — бабушка Франсин (в эпизоде Grandma USA)
 1989 —  / Mr. Belvedere — разные роли (в 2 эпизодах)
 1991 — Мэтлок / Matlock — Клэр Мэйфилд в старости (в эпизоде The Dame)
 1993 — Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена / Lois & Clark: The New Adventures of Superman — ведущая церемонии (в эпизоде I'm Looking Through You)
 1993 — Беверли-Хиллз, 90210 / Beverly Hills, 90210 — служащая свадебной часовни (в эпизоде And Did It… My Way)
 1995 —  / Burke's Law — Пегги (в эпизоде Who Killed the Highest Bidder?)
 2001 —  / Even Stevens — Бетти Лондон (в эпизоде Strictly Ballroom)
 2003—2004 — Король Квинса / The King of Queens — Эвелин Росс (в 2 эпизодах)
 2005 — Лас-Вегас / Las Vegas — миссис Сьюзи Сокал (в эпизоде The Lie Is Cast)
 2012 —  / Bucket & Skinner's Epic Adventures — тётушка Битси (в эпизоде Epic Crashers)
 2012 — Красотки в Кливленде / Hot in Cleveland — леди Натали (в эпизоде What's Behind the Door)
 2015 — Проект Минди / The Mindy Project — женщина с Верхнего Ист-Сайда (в эпизоде Fertility Bites)

 Веб-сериалы 
 2016 —  / Where the Bears Are'' — Кэтлин Хэтч (в эпизоде Mother's Day Special)

Примечания

Ссылки 

Модели США
Фотомодели XX века
Умершие от рака
Похороненные на кладбище Hollywood Forever
Киноактрисы США